Jäger (variante: Jaeger) può riferirsi a:

Aziende 
 Jaeger-LeCoultre – azienda svizzera produttrice di orologi
 Jaeger Motor Car Company – azienda statunitense produttrice di automobili

Persone
 Jäger – cognome di origine tedesca
 Adolf Jäger (1889-1944) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Andreas Jäger (1660-1730) – filologo e religioso svedese
 Eduard Jäger von Jaxtthal (1818-1884) – oculista austriaco
 Friedrich Jäger von Jaxtthal (1784-1871) – oculista austriaco
 Gerhard Jäger (1958) – ex sciatore alpino austriaco
 Günter Jäger (1935) – ex calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Gustav Jäger (1832-1917) – naturalista e igienista tedesco
 Jonathan Jäger (1978) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Karin Jäger (1961) – ex fondista tedesca occidentale
 Karl Jäger (1888-1959) – militare svizzero
 Lorenz Jäger (1892-1975) – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Oskar Jäger (1830-1910) è stato uno storico tedesco
 Thomas Jäger (...) – ex schermidore tedesco

Variante Jaeger
 Andrea Jaeger (1965) – ex tennista e religiosa statunitense
 Connor Jaeger (1991) – nuotatore statunitense
 Mirjam Jaeger (1982) – ex snowboarder e sciatrice freestyle svizzera
 Nicola Jaeger (1903-1975) – docente italiano
 Sam Jaeger (1977) – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Werner Jaeger (1888-1961) – filologo tedesco

Altro
 Jäger – termine militare tedesco per indicare le unità di cacciatori
 Jaeger 70 – ibrido di vite
 Anetia jaegeri – farfalla della sottofamiglia delle Danainae
 Jaeger – esercizio della ginnastica artistica
 Jaeger – robot giganti pilotati usati per combattere mostri alieni nel film Pacific Rim del 2013 e nel suo sequel del 2018

Pagine correlate
Jager
De Jager